Кумкудук — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кумкудук — село в Айтекебийском районе Актюбинской области.
 Кумкудук — село в Темирском районе Актюбинской области.
 Кумкудук — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.